Pereliski (ukr. Переліски) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część wsi Wołochy (ukr. Підгір'я).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim